Херон Престон Джонсон — американский дизайнер одежды и музыкант. Бывший дизайнер Nike, который вошел в креативную команду Канье Уэста и основал собственный бренд одежды. Стал одним из открытий Нью-Йоркской недели моды в 2016 году. Широкую известность получил после капсульной коллекции с Владимиром Путиным. Сделал направлением в уличной моде надписи на кириллице. Несмотря на то, что Херон Престон является одним из самых ярких представителей нового направления уличной моды — luxury streetwear, в своих коллекциях он делает отсылки к глобальным проблемам современного общества, превращая покупателей бренда в «живые манифесты».

Биография 
История становление молодого дизайнера Херона Престона — история о том, как счастливая случайность определяет творческий путь и приводит на профессиональные вершины. У Херона никогда не было мыслей о дизайне одежды — все свое детство он посвящал доске для скейтборда, принимая участие в различных соревнованиях. У одноклассника Херона был «гаражный бизнес» — парень сам шил футболки, а Херон как-то вызвался помочь с идеями для принтов и нанесением.

В 2004-м Престон переезжает в Нью-Йорк, чтобы поступить в школу дизайна Parsons, которую он заканчивает в 2007 году и окончательно решает посвятить себя миру моды. Неоценимый опыт и практические знания в уличной моде Престон получает, устраиваясь дизайнером в Nike, где он дорастает до директора по работе с социальными сетями. В это же время начинается его сотрудничество с креативной командой Канье Уэста и работа для его бренда Yeezy.

В 2016 году Престон создает коллекцию совместно с Нью-Йоркским Управлением Санитарного контроля (NYC Dept. of Sanitation). Престон переработал использованную форму уличных уборщиков, создав коллекцию модной уличной одежды. При этом, как и в большинстве своих работ Херон затрагивает глобальные проблемы — такие как мировой кризис перепроизводства и переосмысляет зависимость людей от «мира вещей». Необычным был подход к реализации этой коллекции — дизайнер предлагал покупать вещи сразу по завершении показа.

Вторая знаковая коллекция Престона выходит в 2018 году. На этот раз партнером дизайнера выступает NASA, которой нравится идея стильно и креативно отметить собственное 60-и летие. Помимо повседневных вещей, вроде толстовок и футболок с логотипами аэрокосмической организации, Престон создает и сложные футуристичные предметы гардероба, которые цветом, фактурой или дизайном напоминают космические скафандры. И в этой коллекции Престон также пытается донести обществу сообщение о необходимости борьбы с космическим мусором — именно это является одной из социальных программ NASA, о которой мало кто знает.

Фирменный знак 
Многие вещи из коллекций Херона Престона (за исключением лимитированных капсульных коллекций) украшены принтом или вышивкой со словом «стиль» на кириллице. Сам Херон отмечал, что эта идея пришла к нему в голову в 2014 году, когда он помогал другу в выставке, посвященной хип-хоп культуре 90-х. Перед Хероном стояла задача создать мерчендайзинговые футболки. Престон долго искал что-то, что было общем в хип-хоп культуре 90-х, и пришел к выводу, что это — стиль. А написать «стиль» кириллицей Престон решил из-за одержимости русской культурой и атрибутикой.

Связь с Россией 
Если отвлечься от социальных манифестов, то Россия — это основной источник вдохновения для Херона Престона. И в данном случае, его творчество многими воспринимается довольно критично. Так как во многом Херон эксплуатирует китч и культурные стереотипы России 90-х. На подиум это уже выводили многие — Гоша Рубчинский, Денис Симачев, Демна Гвасалия. Даже нашумевшая футболка с Путиным для людей из мира моды была абсолютно вторичной — ту же идею с сочетанием гламура и первых лиц государства реализовал Симачев в 2000-х. Разница лишь в том, что Симачев был больше ориентирован на внутренних потребителей, которые прошли через 90-е. Херон Престон открывает этот мир для российской и западной молодежи, для которой «малиновые пиджаки» — это фольклор на DVD. Кроме того, во всех своих интервью, Херон подчеркивает, что его связь с Россией глубже, чем думают многие — от восхищения русской кухней, до открытия первого флагманского pop-up store в Москве.

Творчество 
Херон Престон раскрывается перед широкой аудиторией не только в качестве модельера, но и как диджей и фотограф. Для начала он помогал своим знакомым фотографам с организацией выставок и их продвижением. В своей собственной фотовыставке он отдает дань уважения отцу и его работе в полицейском департаменте. Как диджей Престон часто играет на модных мероприятиях, которые организовывают известные глянцевые журналы или бренды. Впрочем, околомузыкальное прошлое модельеров, вышедших из под крыла Канье Уэста — нормальное явление.

Примечания

Ссылки 

Дизайнеры одежды
Дизайнеры США